

Населені пункти та їхні частини
Вичу́лки () — назва ряду населених пунктів у Польщі.
 Вичулкі — село в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Вичулкі — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Вичулкі — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Вичулкі — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Вичулкі — село в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Вичулки — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Вичулкі — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Вичулки — частина міста Варшава (район Урсинув) в Мазовецькому воєводстві.
 Вичулки — колонія в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства

Вичулки — назва до 1946 року села Гончарівка Монастириського району Тернопільської області.

Примітки